Ђаво носи Праду () може да се односи на:

 Ђаво носи Праду (роман) - роман из 2003. године ауторке Лорин Вајсбергер
 Ђаво носи Праду (филм) - филм из 2006. године, базиран на књизи